

Сиєдиненіє () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Сунгурларе.
 Сиєдиненіє () — місто в Пловдивській області. Входить до складу общини Сиєдиненіє.
 Сиєдиненіє () — община в Пловдивській області.
 Сиєдиненіє () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Братя-Даскалові.
 Сиєдиненіє () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Тирговиште.